Pisco steht für:

 Pisco, ein Ort in Peru
 Provinz Pisco, eine peruanische Provinz
 Río Pisco, ein Fluss in Peru
 Pisco (Getränk), ein alkoholisches Getränk
 Talsperre Pisco, Talsperre in Portugal

Siehe auch:
 Pisko
 Piskó